GUA est un code qui peut signifier :
 Guatemala, selon la liste des codes pays du CIO ;
 valine, un acide aminé, selon le code génétique (la valine a pour codons : GUA, GUU, GUG et GUC) ;
 Aéroport international La Aurora, l'aéroport de Guatemala City, selon la liste des codes AITA des aéroports/G.

 Gua, un ruisseau français, en Charente-Maritime ;
 Gua, un ruisseau français, en Gironde ;
 château du Gua, dans le Tarn (France) ;
 , le nom de diverses communes et quartiers de France.

Gua peut aussi désigner :
 Gua (1930-1933), un chimpanzé élevé comme un enfant par les scientifiques Luella et Winthrop Kellogg aux côtés de leur fils Donald.

Code